Žunje (gmina Brus) – wieś w Serbii, w okręgu rasińskim, w gminie Brus
 Žunje (gmina Knić) – wieś w Serbii, w okręgu szumadijskim, w gminie Knić